A Jablonové településnév jelentései:

Almásfalu (Jablonófalu) szlovákiai község szlovák neve a Nagybiccsei járásban
Pozsonyalmás szlovákiai község szlovák neve a Malackai járásban